Вера Александровна Броцкая (9 февраля 1903 — 27 апреля 1962) — выдающийся советский гидробиолог, стояла у истоков отечественных морских гидробиологических исследований.

Биография 
Родилась в Москве в семье инженера, выпускника физико-математического факультета Императорского Московского университета Арона Нисоновича Броцкого (?—1913). Мать — зубной врач Минна Яковлевна (Гися-Миндля Янкелевна) Броцкая. В 1919 году, окончив школу, была принята на естественное отделение физико-математического факультета МГУ, в 1924 году окончила его по кафедре зоологии. Жила с матерью на Краснопрудной улице, д. 24, кв. 10.

С 1921 года начала работать в Плавучем Морском научном институте, на основе которого позже был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Участница в полярной экспедиции ПЛАВМОРНИНа на ледокольном пароходе «Малыгин» и в 11 экспедициях на парусно-моторной шхуне «Персей» в Северном Ледовитом Океане и в Белом, Баренцевом и Карском морях. Полтора года по совместительству она была ассистентом в Московском университете.

В 1930-е годы начала работать в экспедициях на Каспии. В 1934 году вышла замуж и переeхала в Баку. В 1936—1938 годах заведовала лабораторией биологии моря Азербайджанской научной рыбохозяйственной станции ВНИРО.

В 1938 году В. А. Броцкой присвоена степень кандидата биологических наук, и она была зачислена ассистентом на кафедру зоологии и сравнительной анатомии беспозвоночных МГУ. С 1943 года утверждена доцентом той же кафедры. Была начальником Комплексной беломорской экспедиции в 1946—1948 годах на базе Кандалакшского заповедника, начиная с 1952 года — на ББС МГУ. Секретарь кафедры зоологии беспозвоночных, руководитель кафедрального научного коллоквиума. В начале Великой отечественной войны эвакуирована как сотрудник университета вместе с детьми в Ашхабад, в Ташкенте снята с поезда с тяжелым брюшным тифом. После переезда эвакуированного МГУ в Свердловск, кроме работы на кафедре, была заместителем декана биологического факультета и ученым секретарем Института зоологии.

В ведении В. А. Броцкой была организация педагогической работы на кафедре. В течение многих лет она руководила научным коллоквиумом кафедры и научным студенческим кружком, куда приглашались с докладами зоологи и гидробиологи из разных институтов. В 1954 году при переезде в биологического факультета в новое здание на Ленинских горах именно Вера Александровна организовала подготовку нового набора цветных учебных таблиц, заказанных художникам. Вела Малый практикум, читала спецкурс «Фауна моря», раздел Большого практикума по простейшим. Броцкая в течение многих лет руководила морской практикой студентов зоологов беспозвоночных третьего курса. В 1960 году стала Научным руководителем первой группы водолазов на ББС, помогавшей биологам изучать жизнь животных на морском дне. Будучи широким специалистом по бентосу, определила в Зоомузее МГУ коллекцию полихет, хотя систематикой этой группы не занималась.

Научные интересы Броцкой были связаны с количественными учётами донной фауны и оценкой биологической продуктивности бентоса. Она ввела в практику метод индексов наполнения кишечника, и в настоящее время используемого при изучении питания рыб. Броцкая была лидером комплексного изучению литорали Кандалакшского залива Белого моря, как модели кормовой базы промысловых птиц и рыб. В. А. Броцкая первая начала исследовании так называемой мейофауны, микроскопических бентосных животных, численность которых составляет миллионы особей на каждый квадратном метре литорали.

В 1955 году подписала «Письмо трёхсот», направленное в Президиум ЦК КПСС и содержащее оценку состояния биологии и критику научных взглядов и практической деятельности Т. Д. Лысенко.

27 апреля 1962 скончалась от рака.

Семья 
 Муж — Иса Вели-оглы Тарвердиев, член ВКП(б) с 1917 г., прокурор Баку, в 1938 году, ожидая арест, отправил семью в Москву. Был арестован и осуждён на 10 лет «без права переписки»
 Дочь — Минна Исавна Тарвердиева (24.06.1935—?), выпускница кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ (1958), кандидат биологических наук (1968), научный сотрудник ВНИРО, автор научных трудов и монографий.
 Сын — Вели Исаевич Таривердиев (род. 28.01.1937)
 Дочь — Тамара Исаевна Таривердиева (род. 1938), выпускница кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ (1965)

Таксоны, описанные Броцкой 

 
 
 
 
 
 Cerviniopsinae Brotskaya, 1963

Основные научные труды

Ссылки 
 Извекова Э. И. «Обычно вся основная повседневная работа кафедр ложится всей тяжестью на одного-двух человек. Именно таким сотрудником на моей кафедре всегда была В. А. Броцкая». // Труды Беломорской биологической станции: Том VIII; Материалы VI Международной конференции 10 августа 2001 года: Сборник статей.— М.: Русский Университет, 2002. С. 6-11.
 История биологических станций Русского Севера.
 Извекова Э. И. В. А. Броцкая (1903—1962 гг.) — зоолог и педагог // IX Съезд Гидробиологического общества РАН (г. Тольятти, Россия, 18-22 сентября 2006 г.), тезисы докладов. — Т. 1. — ИЭВБ РАН Тольятти, 2006. — С. 187—187.

Примечания 

Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Подписавшие «письмо трёхсот»
Преподаватели биологического факультета МГУ
Зоологи СССР
Гидробиологи СССР
Кандидаты биологических наук